Марианы:

 Марианы («радостные братья») — рыцари преславной Девы, члены католического ордена, возникшего в Болонье (1233) и утверждённого Урбаном IV (1261).
 Марианы — кавалеры и дамы католического дворянского ордена, побочного учреждения Тевтонского ордена, созданного великим тевтонским магистром эрцгерцогом Вильгельмом (1871) для ухода за больными и ранеными во время войны, а в мирное время — ради увеличения и улучшения госпиталей.

Топоним
 Марианы — острова в Микронезии, на западе Тихого океана.

Примечания